Adobe Premiere är ett videoredigeringsprogram skapat av programtillverkaren Adobe (tidigare Adobe Systems). Programmet finns i två versioner för Microsoft Windows och Mac OS: Adobe Premiere Pro (för professionella användare) och Adobe Premiere Elements (något enklare variant, för ambitiösa amatörer). Utöver dessa finns också versionen Adobe Premiere Clip för mobila iOS- och Android-enheter. Premiere Pro ingår i Adobes prenumerationstjänst Adobe Creative Cloud som går ut på att användare betalar per månad för att få använda programmet.

Programvara för videoredigering